Timmy –  variante del nome proprio di persona Timoteo
Timmy – personaggio del Canto di Natale di Charles Dickens
Timmy – uno dei tre porcellini della Disney
Timmy – personaggio di Winx Club